Denman – miasto w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia

Osoby o tym nazwisku:
 David Denman – amerykański aktor
 Thomas Denman – angielski fizyk
 Thomas Denman – brytyjski arystokrata, prawnik i polityk
 Thomas Aitchison-Denman – brytyjski arystokrata i polityk
 Thomas Denman – brytyjski arystokrata i polityk
 Thomas Denman – brytyjski arystokrata i polityk